Hias, Hiasl oder Hiesel steht für:
 Matthias als bayerische bzw. österreichische Kurzform des Namens 
 Hias (Sänger), der österreichische Musiker und Entertainer Erich Mathias Mayer (1950–2007)
 Hiasl Maier-Erding, eigentlich Matthias Maier
 Matthias Klostermayr, geboren als Matthäus Klostermayer, genannt der Bayerische Hiasl oder Bayerischer Hiesel
 Bayerischer Hiasl (Volkslied), ein erzählendes Volkslied über einen Wilderer 
 Mathias Kneißl, genannt Kneißl Hias, Räuber Kneißl oder Schachenmüller-Hiasl, ein bayerischer Räuber
 Fensterstock Hiasl, ein altbayrisches Volkslied

HIAS steht für:
 Hamburg Institute for Advanced Study
 Hebrew Immigrant Aid Society, jüdische Auswanderungshilfsorganisation, später vereinigt mit der Jewish Colonization Association

HIAS